

Localidades
Trun (Bulgária)

Trun (Orne)

Trun (Grisões)

Desambiguações de topônimos